Mittlere Hunte bezeichnet

 den Mittellauf der Hunte
 ein Landschaftsschutzgebiet in den Landkreisen Oldenburg und der Stadt Oldenburg zwischen Goldenstedt und Oldenburg
 ein Naturschutzgebiet im Landkreis Oldenburg, siehe Mittlere Hunte (Naturschutzgebiet)